Bradshaw (Nebraska)
 Bradshaw (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos